Вито́рия (,  — «победа»):

 Витория — город в Бразилии, на берегах залива Витория; административный центр штата Эспириту-Санту.
 Витория — агломерация в Бразилии, штат Эспириту-Санту.
 Витория — микрорегион в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 Витория — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Витория — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 
 Витория-Гастейс — город в Испании, в Стране Басков.

Персоналии 
 Витория, Руй (род. 1970) — португальский футболист, футбольный тренер.
 Витория, Стивен (род. 1987) — канадский футболист португальского происхождения.
 Витория, Франсиско де (ок. 1486—1546) — один из зачинателей международного права.

См. также 
 Виттория
  (стр. значений)